David Steindl-Rast, (°1926), Oostenrijkse Benedictijnse monnik en schrijver,
Imre Steindl, (1839-1902), Hongaarse architect en hoogleraar,
Willi Steindl, (°1992), Oostenrijkse autocoureur.